Сапарева-Баня — город в Болгарии;
 Сапарева-Баня — община в Болгарии.